Елисавета Христова Миладинова-Василева е българска историчка и архивистка, дарителка на реликви, свързани с историята на българите от Македония. Член на Македонския научен институт. Потомка на видните възрожденски родове Миладинови и Чакърови от Струга.

Биография 
Родена е на 20 юни 1932 година в семейството на Христо Миладинов, юрист, деец на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО), убит от комунистите след Деветосептемврийския преврат.

Научна дейност 
Научната ѝ дейност протича в Българския исторически архив (БИА) към Народната библиотека в София. Авторка, съавторка, съставителка, редакторка на много научни трудове. Една от съставителките на многотомния „Опис на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съхранявани в Българския исторически архив“ (кн. 1 – 9, 1963 – 2006), на „Опис на мемоарни документални източници, запазени в Българския исторически архив на Народната библиотека „Кирил и Методий“ (1978), „Възпоменателен сборник по случай стогодишнината от Освободителната руско-турска война 1877-1978“ (1979). Редактор на сборника със спомени „Освобождението 1878“.

Благодарение на широките си лични познанства урежда постъпването на десетки ценни документи в БИА, свързани с историята на освободителните борби на македонските българи.

Член е на Македонския научен институт.

Дарителство 
Освен даряването на лични документи и снимки Елисавета Миладинова и семейството ѝ даряват на Националния военноисторически музей в София Стружкото бойно знаме, изработено за Илинденско-Преображенското въстание (1903). Правят го в 1983 година, по повод на 80 години от въстанието, след като десетилетия тази реликва е съхранявана в домовете на Миладинови и Чакърови в София. Знамето е изработено от стружки девойки, сред които и бабата на Елисавета по бащина линия – Милица Апостолова Чакърова-Миладинова.  

Заедно с брат си Янко и сестра си Милка дарява на Регионалния исторически музей в Благоевград четири отлично запазени национални костюма, мъжки и женски, от Стружко, Дебърско и Охридско, експонирани в централната експозиционна част на музея.

Елисавета Миладинова-Василева умира през август 2019 година.

Родословие

Бележки 

Миладинови
По произход от Струга
Български учени